Simonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Simonsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Simonsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Simonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Simonsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Simonsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,04, long 29,48), 
 Simonsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Simonsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Simonsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,53, long 29,58), 
 Simonsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar